Роберто Торрес Моралес (; род. 7 марта 1989, Памплона, Испания) — испанский футболист, полузащитник клуба «Осасуна».

Клубная карьера 
Роберто начинал заниматься футболом в клубе «Чантреа». В 2006 году он присоединился к юношеской команде «Осасуны». Через год его перевели во вторую команду. В составе «Осасуны B» Роберто за 5 сезонов провёл 132 игры и забил 23 мяча. Его дебют за первую команду клуба состоялся 11 декабря 2011 года: он заменил Лоло на 70-й минуте встречи с «Малагой» в рамках испанской Примеры. В своём первом сезоне на высшем уровне полузащитник также принял участие в игре против «Мальорки», которая состоялась 3 марта 2012 года.

В сезоне 2012/13 Роберто был официально переведён в первую команду «Осасуны». 1 июня 2013 года он забил первый гол в её составе, поразив ворота мадридского «Реала» в заключительном туре чемпионата Испании. В следующем сезоне Роберто стал основным игроком клуба, вылетевшего в Сегунду по его итогам. Роберто не покинул команду и продолжил выступать за неё во второй испанской лиге. В сезоне 2015/16 он забил 12 голов в 38 матчах Сегунды, внеся серьёзный вклад в возвращение «Осасуны» в элитный дивизион. Усилия полузащитника не остались незамеченными прессой, включившей его в Команду года турнира.

В сезоне 2016/17 Роберто провёл 32 игры за «Осасуну» в Примере, отметившись 7 забитыми голами. Команда снова понизилась в классе, и следующие 2 года полузащитник играл во второй лиге Испании. Он помог «Осасуне» выиграть Сегунду и вернуться в класс сильнейших в сезоне 2018/19, сыграв в 39 матчах и забив 12 мячей. 30 октября 2021 года Роберто вышел на поле в матче с «Севильей», ставшем для него трёхсотым в рамках испанских чемпионатов.

Международная карьера 
28 декабря 2013 года Роберто дебютировал за национальную сборную Страны Басков в товарищеском матче со сборной Перу и отметился забитым голом. Всего он провёл 4 игры за эту сборную.

Статистика выступлений

Достижения

Командные 
 «Осасуна»
 Победитель Сегунды (1): 2018/19

Личные 
 Член Команды года Сегунды (1): 2015/16

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Осасуны»

Футболисты Испании
Игроки ФК «Осасуна B»
Игроки ФК «Осасуна»